El término Nuevo amanecer puede referirse, en esta enciclopedia:

a Nuevo amanecer, una telenovela mexicana;

a Nuevo amanecer, una película mexicana de 1954, dirigida por Rogelio A. González;
a Nuevo amanecer, una canción de la Tigresa del Oriente;
a Nuevo amanecer, una película estadounidense de 1951, titulada Bright Victory en el original en inglés, dirigida por Mark Robson.